Замок иоаннитов в Лагуве (Свебодзинский повят) находится в селе , в Любуском воеводстве, на перешейке между озерами:  и .

Возведен иоаннитами в XIV веке в готическом стиле, достроен в XVI—XVIII веке. В 1810 году был резиденцией их командорства. В XIX веке принадлежал частному владельцу. В 1964—1970 годах был реставрирован.

Четырехугольный в плане, имеет угловую высокую башню 35-и метров с квадратным основанием (бергфрид), с которой хорошо видно село, озера, окружающие холмы и леса. Сохранились периферийные стены, также в готическом стиле. Внутри замка сохранился зал с готическим сводом, подпертым одним столбом, и рыцарский зал, в котором можно увидеть камин в стиле барокко, построенный в 1740 году. В настоящее время в замке расположен отель.

Галерея

Литература 
 Polska: mapa zamków — Warszawa Wrocław: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1995
 Polska. Urokliwy świat małych miasteczek.. Warszawa: Sport i Turystyka — MUZA SA, 2002, s. 156.

Лагув
Здания и сооружения Любушского воеводства